Văsieni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova:
 Văsieni - comună din raionul Ialoveni
 Văsieni - localitate centru de comună din raionul Telenești

Localități omonime din Republica Moldova